Банковская монета:
 полноценная монета
 идеальная монета